Lüthje ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Lüthje (* 1939), deutscher Volkswirt und Manager
 Boy Lüthje (* 1959), ein deutscher Sozialwissenschaftler und Hochschullehrer
 Carl Lüthje (1883–1969), deutscher Radrennfahrer
 Emmy Lüthje (1895–1967), deutsche Politikerin (CDU)
 Jürgen Lüthje (* 1941), deutscher Jurist 
 Otto Lüthje (1902–1977), deutscher Schauspieler
 Thore Lüthje (* 1993), deutscher Schauspieler
 Uwe Lüthje (1931–2003), deutsch-österreichischer Volkswirt

Siehe auch:
 Lütje